I comuni del Visayas Centrale sono 107; per ciascuno è indicato il numero di abitanti risultante dal censimento del 2015.

Provincia di Bohol

Provincia di Cebu

Provincia di Negros Oriental
Dal 29 maggio 2015 al 9 agosto 2017 costituiva, con la provincia di Negros Occidental, la regione dell'Isola di Negros.

Provincia di Siquijor

Collegamenti esterni

Visayas Centrale